Koszyce – miasto na Słowacji

 W Polsce
 Koszyce – miasto w Polsce, w woj. małopolskim, w pow. proszowickim, w gminie Koszyce
 Koszyce – gmina  
 Koszyce – dawna gromada

 Koszyce – osada w województwie opolskim, w powiecie strzeleckim, w gminie Strzelce Opolskie
 Koszyce – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Wojciechowice 
 Koszyce – osiedle w Pile
 Koszyce – dzielnica Tarnowa

Zobacz też: Koszyce Małe, Koszyce Wielkie